Bafing – rzeka w zachodniej Afryce
 Bafing – region Wybrzeża Kości Słoniowej